Starzawa – wieś w Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Stubno
 Starzawa – osada w Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Stubno
 Starzawa – wieś na Ukrainie, rejon mościski, obwód lwowski (naprzeciwko polskiej Starzawy); za II RP w powiecie mościskim
 Starzawa – wieś na Ukrainie, rejon starosamborski, obwód lwowski; za II RP w powiecie dobromilskim